Синтия Макуильямс (; род. 15 января 1982 года) — американская актриса.

Биография 
Макуильямс родилась в Германии, но выросла в Канзас-Сити. Она окончила Университет Де Поля в Чикаго, а затем отправилась в Лос-Анджелес, где начала актёрскую карьеру с второстепенной роли в сериале Fox «Побег» (2005—2007). На большом экране она дебютировала в фильме 2006 года «Дом у озера».

В 2011 году Макуильямс имела второстепенную роль в сериале Fox «Власть закона». В 2013 году она начала сниматься в пародийном сериале BET Real Husbands of Hollywood. Свою первую главную роль она получила в 2015 году, снимаясь в драматическом пилоте Love Is a Four Letter Word для NBC. Позже в 2015 году она присоединилась к четвёртому сезону сериала ABC «Нэшвилл».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки